

Presentación previa 
Bai Yan y Wu Di eran ellos defensores del título, Wu Di decidió no participar este año.

Bai Yan y Riccardo Ghedin ganaron el título tras derrotar en la final Denys Molchanov y Aleksandr Nedovyesov.

Cabeza de serie

 ' Bai Yan /  Riccardo Ghedin (Campeones)
  James Cerretani /  Max Schnur (Semifinales)

<ol start=3>
  Nicolás Barrientos /  Ariel Behar ''(Semifinales)
  Mahesh Bhupathi /  Saketh Myneni ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Anning 2016